Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, игры которого прошли с 12 по 18 декабря в Хёрсхольме Дания (группа А) и в Таллине Эстония (группа В).

В 2021 году турниры были отменены Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получает право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2023 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B.
По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги

Группа A 
  вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2023 года.
  вылетела в группу В первого дивизиона 2023 года.

Группа B 
  вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2023.
  вылетела в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2023.

Участвующие команды 
В чемпионате должны были принять участие 12 национальных команд — десять из Европы и две — из Азии. Сборная Казахстана вылетела из ТОП-дивизиона, сборная Японии перешла из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2020 года.

Группа А

Группа В

Арены

Судьи 
ИИХФ утвердила 12 главных и 15 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года. 
В группе А первого дивизиона участвуют 8 главных и 8 линейных судей.

Группа А

Главные судьи
  Даниэль Эрикссон (ERIKSSON Daniel)
   Миша Хебайзен (HEBEISEN Micha)
  Мирослав Ярец (IARETS Miroslav)
  Никлас Лундсгор (LUNDSGAARD Niclas)
  Кристиан Офнер (OFNER Christian)
  Палкёви Жомбор (Zsombor Pálkövi)
  Маркус Ваннерстед (WANNERSTEDT Marcus)
  Марек Жак (Žák Marek)

Линейные судьи
  Альберт Анкерстйерне (ANKERST JERNE Albert)
  Кнут Братен (BRATEN Knut)
  Улдис Бушс (Bušs Uldiss)
  Эмиль Дальсгор (DALSGAARD Emil)
  Хенрик Хаурум (HAURUM Henrik)
  Давид Клоучек (Klouček David)
  Арциом Лабзов (LABZOV Artsiom)
  Симон Риккен (RIECKEN Simon)

В группе B первого дивизиона участвуют 4 главных и 7 линейных судей.

Группа B 

Главные судьи
  Седрик Борга (BORGA Cedric)
   Янн Фюре (FURET Yann)
  Александр Самарин (SAMARIN Alexander)
  Владимир Ефремов (YEFREMOV Vladimir)

Линейные судьи
  Эмилс Друсейкс (DRUSEIKS Emils)
  Михал Герне (GERNE Michał)
  Онни Хаутамаки (HAUTAMAKI Onni)
  Тадей Сной (SNOJ Tadej)
  Лауринас Степанкевичус (STEPANKEVICIUS Laurynas)
  Жасон Торриньяк (THORRIGNAC Jason)
  Тойво Тилку (TILKU Toivo)

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным IIHF

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным IIHF

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Алексей Колосов
 Защитник:  Уле Юлиан Хольм
 Нападающий:  Александр Суворов

По данным IIHF

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным IIHF

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным IIHF

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Георг Владимиров
 Защитник:  Бине Машич
 Нападающий:  Томас Симонсен

По данным IIHF

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
2021 год в хоккее
П
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Дании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей